Edith Posener (1897-1981), costumière américaine ;
 Georges Posener (1906-1988), égyptologue français.
Patronyme anglais